Косиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Косиково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Косиково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Косиково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Косиково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Косиково — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Косиково — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Косиково — деревня в Любимском районе Ярославской области.